Clara Sandroni (Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1960) é uma cantora brasileira.

De origem paterna italiana, é filha do jornalista Cícero Sandroni e da cantora Laura Austregésilo. Irmã do músico e violinista Carlos Sandroni.

Discografia 
(2010) Gota Pura
(2007) Cassiopeia
(2002) Saravá, Baden Powell!
(2001) Tempo Algum (Clara Sandroni e Paulo Baiano)
(2000) É Sim, Sinhô - Vol II (Lira Carioca)
(1999) É Sim, Sinhô (Lira Carioca)
(1989) Clara Sandroni
(1987) Daqui
(1984) Clara Sandroni

Bibliografia 
(1998) 260 Dicas para o Cantor Popular - Profissional e Amador - (Lumiar Editora)

Brasileiros de ascendência italiana
Cantoras do Brasil
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro